Ю́жные Эге́йские острова́ () — одна из тринадцати административных периферий в Греции. Административно включает в себя архипелаги Киклады и Додеканес, расположенные на юго-востоке Греции и Европейского союза. Административный центр периферии — город Эрмуполис на острове Сирос. Периферия имеет общую площадь  квадратных километров и охватывает 4 % общей площади страны.

Образована в 1987 году в соответствии с Законом 1622/86 о местном самоуправлении. По программе «Калликратис» с 2011 года входит в децентрализованную администрацию Эгейские острова с центром в городе Пирее.

Административное деление 
Периферия делится на 13 периферийных единиц, включающих 34 общины.

Перифериархи 
 Иоанис Махеридис (, Всегреческое социалистическое движение) с 2010 по 2014 годы
 Еорьос Хадзимаркос (, Новая демократия) с 2014 года

Примечания

Ссылки 

 

Южные Эгейские острова